Дутьё (действие от глагола дуть или результат такого действия) — в технике, принудительная подача газов (обычно воздуха) для поддержки физико-химических процессов:
 холодное дутьё предполагает подачу атмосферного воздуха;
 горячее дутьё использует воздух, подогретый до 1100—1200 °C;
 кислородное дутьё использует воздух, обогащённый кислородом.

См. также 
 Магнитное дутьё
 Домна (слово «домна» образовано от старославянского «дмение» — дутьё)
 Фурма
 Стеклодув

Примечания